Te-ch’ing Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Deqing Xian (härad i Kina, Zhejiang), 
 Deqing Xian (härad i Kina, Guangdong), 

Robotskapade Kinaförgreningar